Богородицкий — русская фамилия; женская форма Богородицкая.

Известные носители 
 Богородицкий, Василий Алексеевич (1857—1941) — российский лингвист, доктор филологических наук, член-корреспондент ПАН.
 Богородицкий (с 1930-х г.г. — Барсов), Дмитрий Николаевич (1885—1956) — преподаватель русской истории и словесности Ардатовской мужской гимназии, в 1917 году — председатель Учительского союза (первой общественной организации Ардатовского уезда), Ардатовский уездный комиссар Временного правительства
 Богородицкий, Михаил Трофимович (1872—1937) — священномученик
 Богородицкий, Николай Петрович (1902—1967) — советский физик-электротехник.
 Богородицкий, Пётр Владимирович (1928—2009) — ихтиолог, юнга Великой Отечественной войны.

См. также 
 Богородицкий уезд
 Богородицкий район
 Богородицкий монастырь